Acht Stunden ist Titel/-bestandteil von
Acht Stunden sind kein Tag, Fernsehserie von Rainer Werner Fassbinder
Acht Stunden Zeit (1965), deutscher TV-Krimi von Paul May
Acht Stunden Zeit (1986), deutscher TV-Krimi von Günter Gräwert
Letzte Ausfahrt Gera – Acht Stunden mit Beate Zschäpe, Dokudrama von Raymond Ley
8-Stunden-Rennen von Suzuka, Motorradrennen
Siehe auch:
Achtstundentag 
UTC−8
UTC+8
8hours